La route départementale 618, ou RD 618, est située :
 dans les départements de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle, elle relie Étain à Longwy, reprenant l'ancienne RN 18, déclassée en 2006.
 dans les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales, elle relie Arreau à Argelès-sur-Mer, reprenant l'ancienne RN 618, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ariège
 Routes de la Haute-Garonne
 Routes de Meurthe-et-Moselle
 Routes de la Meuse
 Routes des Hautes-Pyrénées
 Routes des Pyrénées-Orientales

618